Mérito puede referirse a:

Ascenso social y gobierno de los mejores 
 Meritaje, procedicimientos competitivos y selectivos de selección de personal.
 Meritocracia, o gobierno de los mejores.

Conceptos religiosos
 Mérito (catolicismo):
Mérito de condigno, el merecimiento de las buenas obras ejercitadas por quien está en gracia de Dios.
Mérito de congruo, el merecimiento de las buenas obras ejercitadas por quien está en pecado mortal.

Condecoraciones
Orden del Mérito, denominación de varias medallas y condecoraciones.

Enlaces externos